Katzenmühle steht für:

 Katzenmühle (Hermeskeil), Stadtteil von Hermeskeil, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Katzenmühle (Ostheim vor der Rhön), historischer Ort in Ostheim vor der Rhön
 Katzenmühle (Scheidegg), Gemeindeteil von Scheidegg, Landkreis Lindau, Bayern

 Die Katzenmühle, österreichisches Märchen